Vandal kan syfta på:

Personer 
 Albert Vandal (1853–1910), fransk historiker
 Dan Vandal (född 1960), kanadensisk politiker
 Édouard Vandal (1813–1889), fransk ämbetsman
 Luc Vandal (född 1955), kanadensisk filmproducent

Övrigt 
 Vandaler, ett folkslag
 Vandalism, medveten förstörelse

Se även 
 Hans Wandal (olika betydelser)